Schiff 11 war die amtliche Bezeichnung der deutschen Kriegsmarine für:

 ein zum Minenschiff umgebautes, ehemals estnisches Frachtschiff, siehe Hanonia
 ein zum Minenschiff umgebautes deutsches Kühlschiff, siehe Ulm (Schiff, 1937)